

Biografia 
Ha iniziato nella carriera associativa nell'Ente nazionale sordi della sezione provinciale di Taranto. Nel 2007 si candida come presidente nazionale del Comitato Giovani Sordi Italiani che rimase in carica fino al 2011.

Presidente della sezione provinciale dell'Ente Nazionale Sordi di Taranto, dal 2012 al 2021.

Nel maggio del 2021 è stato candidato nel ruolo di consigliere direttivo dell'ENS nazionale. Il 31 luglio 2021 viene eletto con voti di 103 contro il candidato presidente Pier Alessandro Samueli, già consigliere direttivo dell'ENS dal 2011 al 2021, alla carica di presidente dell'Ente nazionale sordi, succedendo a Giuseppe Petrucci.

Il 30 aprile 2022 viene sfiduciato dall'assemblea nazionale dei quadri dirigenti a Tivoli, con 20 voti favorevoli, 6 contrari.

Il 23 luglio 2022 viene rieletto con 90 voti di preferenza contro lo sfidante Pier Alessandro Samueli, già consigliere direttivo e nonché presidente regionale ENS Toscana con 82 voti.

Note

Voci correlate 
 Ente nazionale sordi
 Comitato Giovani Sordi Italiani

Collegamenti esterni
 
 
 
 

Attivisti per i sordi